Starflyer ou Star Flyer peut faire référence à :

StarFlyer, une compagnie aérienne japonaise
Star Flyer, un voilier 
Starflyer 59, un groupe de rock indie / shoegaze de Riverside, Californie
Star Flyer (attraction), un type d'attraction produit par la société australienne Funtime